Sun Wukong, de 'Apenkoning', een Chinese mythologische figuur
 de informele naam van DAMPE (Dark Matter Particle Explorer), een Chinese ruimtetelescoop